David Porter musicista statunitense
David Porter ammiraglio statunitense della Guerra di secessione americana

Cinema
David Porter, attore del cinema muto 
David Porter (1941-), compositore USA
Dave Porter, compositore (anche con il nome David Porter)